Un mahout és aquella persona que maneja i coneix a un elefant. La paraula mahout prové de l'hindi, mahavat, paraula que significa "muntador d'elefants."

Formació 
Normalment algú que serà un mahout comença des de molt jove gràcies a l'experiència que li proporciona la proximitat de la seva família dins del negoci del maneig d'elefants. Quan al jove mahout se li assigna un elefant, l'animal és escollit des de petit perquè així, tant genet com a animal es coneguin un a l'altre. S'espera que el mahout formi un estret i únic vincle amb l'elefant, i per això, es procura que un mateix mahout sigui el que acompanyi i condueixi a l'elefant al llarg de la vida d'aquest.

Eines 
Les eines més usades pels mahouts són les cadenes i una llança metàl·lica anomenada Ankusa, també coneguda com a anlius, o ankus usada per controlar a l'elefant picant-li en algunes àrees del cap, com la boca o darrere de les orelles, on l'animal és més sensible.

Referències 

Elefàntids
Professions